|}

Die Bahnstrecke Porpác–Hegyeshalom ist eine Nebenbahn in Westungarn, die von der Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GySEV/Raaberbahn) betrieben wird. Sie verläuft in Nord-Süd-Richtung von Porpác nach Hegyeshalom sowie weiter über die ungarisch-slowakische Grenze nach Bratislava-Petržalka.

Verlauf 
Die eingleisige Regelspurstrecke bildet das südliche Teilstück der Bahnstrecke Porpác–Bratislava-Petržalka. Sie zweigt in Porpác von der Ungarischen Westbahn nach Norden ab und verläuft entlang der Orte Beled, Csorna und Jánossomorja. In Hegyeshalom trifft sie auf die Ostbahn sowie auf die Hauptstrecke aus Budapest. In Abschnitten verläuft die Bahnstrecke parallel des Flusses Répce (Rabnitz).

Elektrifizierung 
Vom 11. September 2014 bis zum 25. November 2015 wurde die gesamte 87 Kilometer lange eingleisige Strecke von Mosonszolnok über Csorna bis Porpác saniert und mit Wechselspannung 25 kV 50 Hz elektrifiziert, nachdem sie bereits einige Jahre zuvor von Hegyeshalom aus bis auf Höhe des südlichen Einfahrsignals von Mosonszolnok elektrifiziert wurde.

Internetverweise 

 Bahnhöfe und Haltepunkte der Strecke auf Vasutallomasok.hu (ungarisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn